Ма́мба — многозначное слово.
 Мамба — ядовитая древесная змея из семейства аспидов.
 Мамба — служба знакомств и общения.
 Мамба — крупное газовое месторождение Мозамбика, расположенное в Мозамбикском проливе.
 Mamba — жевательные конфеты.

Фамилия 
 Мамба, Саманта (род. 1983) — ирландская певица и актриса.
 Мамба, Стрели (род. 1994) — немецкий футболист.

См. также 
 Мамбо